Streifing ist der Ortsname von

 Streifing (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Streifing (Neukirchen vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern

 Streifing (Gemeinde Kreuzstetten), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Kreuzstetten, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich.